Курниаван — фамилия. Известные носители:
 Курниаван, Дви Юлианто — индонезийский футболист, нападающий, играл в национальной сборной.
 Курниаван, Тауфик  (1967—2022) — индонезийский политик.
 Курниаван, Хендри — сингапурский бадминтонист.
 Курниаван, Эка (род. 1975) — индонезийский писатель.